Aurélien Delaruelle (né en 1973) est un joueur français de Scrabble.

Biographie 
Initié très jeune en famille à la pratique du Scrabble, il a fait ses débuts en duplicate dans le club de Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime). Il a très rapidement disputé ses premières compétitions chez les jeunes, remportant son premier championnat de France chez les poussins en 1983 à Haguenau, en Alsace. D'autres titres nationaux en poussin et benjamin suivront. 

Chez les seniors, il a gagné plusieurs tournois du grand Chelem (deux fois Cannes et Aix-les-Bains), son principal titre étant celui de champion de France de Scrabble duplicate en 1995 à Schiltigheim. Champion polyvalent, il a remporté le Championnat de France de Scrabble classique en 2008 à Saint-Maur-des-Fossés en battant Franck Maniquant deux manches à zéro. 

Il est actuellement classé  en France sur  joueurs classés. Il a représenté la France plusieurs fois aux Championnats du monde de Scrabble francophone, son meilleur classement étant  en 2008 à Dakar.

Hormis la compétition, il participe à la vie scrabblesque en ayant certaines responsabilités : il est président du comité de Scrabble de Normandie (depuis 2000) et du Rouen Scrabble (depuis 1998), ainsi que conseiller pédagogique de la DNSJS (Direction nationale du Scrabble jeunes et scolaires) de la FFSc (Fédération française de Scrabble) . Enseignant en école primaire, il a intégré la pratique du Scrabble dans sa pédagogie, faisant jouer ses élèves en classe afin de travailler certains aspects de la langue française. Il a rédigé un guide pour le Scrabble scolaire permettant aux enseignant et aux animateurs .

Hormis sa passion pour le Scrabble, en 2018, il joue en duo avec Simon Valentin au jeu télévisé Motus.

Palmarès

Vice-champion du monde en duplicate : 2008
Champion de France en duplicate : 1995
Champion de France en classique : 2008
Vainqueur de la Coupe d'Aix-les-Bains : 2004, 2007
Vainqueur de la Coupe de Cannes : 1994, 2018
Champion de France en parties semi-rapides : 1997
Champion régional de Normandie : 1996, 2002, 2004, 2005
Champion de France dans sa catégorie d'âge : 1983, 1984, 1985, 1986
Champion d'Europe interclubs (avec le club de Rouen) : 2010, 2013, 2015, 2017, 2019

Publications

Notes

Voir aussi
Liste de joueurs de Scrabble
Championnats de France de Scrabble
Championnats de France de Scrabble duplicate par catégorie

Joueur de Scrabble français
Naissance en mai 1973